Ролт — фамилия. Известные носители:

 Ролт, Том — английский писатель и историк техники.
 Ролт, Тони — автогонщик.